Alcala, Alcalá of Alcalà kan verwijzen naar:
 Alcala (Cagayan), een gemeente in de Filipijnse provincie Cagayan
 Alcala (Pangasinan), een gemeente in de Filipijnse provincie Pangasinan
 Alcalá (Tomina), een plaats in de gemeente Boliviaanse gemeente Villa Alcalá (gemeente)
 Alcalá (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Valle del Cauca

Personen
 Angel Alcala, een Filipijns herpetoloog en wetenschapper
 Larry Alcala, een Filipijns striptekenaar, cartoonist en illustrator
 Niceto Alcala Zamora, een Spaans politicus
 Raúl Alcalá, een Mexicaanse wielrenner

Spanje
 Alcalá (Tenerife), een plaats in de gemeente Guía de Isora in de provincie Tenerife
 Alcalá de Guadaíra, een gemeente in de provincie Sevilla 
 CD Alcalá, een voetbalclub uit Alcalá de Guadaíra
 Alcalá de Gurrea, een gemeente in de provincie Huesca
 Alcalá de Henares, een gemeente in de provincie Madrid
 RSD Alcalá, een voetbalclub uit Alcalá de Henares
 Alcalá de Moncayo, een gemeente in de provincie Zaragoza
 Alcalá de la Selva, een gemeente in de provincie Teruel
 Alcalá de la Vega, een gemeente in de provincie Cuenca
 Alcalá de los Gazules, een gemeente in de provincie Cádiz
 Alcalà de Xivert, een gemeente in de provincie Castellón
 Alcalá del Júcar, een gemeente in de provincie Albacete
 Alcalá del Obispo, een gemeente in de provincie Huesca
 Alcalá del Río, een gemeente in de provincie Sevilla
 Alcalá del Valle, een gemeente in de provincie Cádiz
 Alcalá la Real, een gemeente in de provincie Jaén